La Coupe de la Fédération 1986 est la  du plus important tournoi de tennis opposant des équipes nationales féminines.

La compétition, qui s'est tenue à Prague du 20 au , a vu les États-Unis s'imposer en finale face à la Tchécoslovaquie (trois points à zéro).

Organisation 
Cette  de la Coupe de la Fédération réunit 42 équipes dont vingt participent à un tour de qualification. Le tableau final compte 32 équipes qui s'affrontent par élimination directe en cinq tours.

Chaque rencontre se joue au meilleur des trois matchs, soit deux simples et, le cas échéant, un double décisif.

Résultats

Qualifications 

Les équipes victorieuses en qualifications participent au tableau final.

Tableau final

Premier tour

Deuxième tour

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe Davis 1986 (tournoi masculin)
 Fed Cup
 Saison 1986 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel de la Fed Cup
  Site de la WTA

Navigation 

1986
Fed Cup
1986 en Tchécoslovaquie
Compétition de tennis en Tchécoslovaquie
Événement sportif à Prague
Federation, Coupe de la
Tennis en juillet 1986